

Persone 
 Egor Titov – ex calciatore russo
 German Stepanovič Titov – cosmonauta sovietico
 Jurij Titov – ex ginnasta e dirigente sportivo sovietico
 Vladimir Titov – cosmonauta sovietico

Altro 
 Cratere Titov – cratere lunare